Иван Кокорин: Кокорин, Иван Анатольевич (род. 1979) — российский актёр.
 Кокорин, Иван Николаевич (1927—2013) — директор Горно-химического комбината, лауреат Государственной премии СССР.